(1880-1961), général français.
 Jacques Échard (1644-1724), dominicain et historien français. 
 Laurence Echard (1671-1730), historien anglais.
 Paul Échard (1886-?), rameur français.
 Raoul Echard (1883-1922), aviateur français.